Генна́дий Евге́ньевич Озерецко́вский ( — , ) — писатель и общественный деятель Русского Зарубежья, эмигрант.

Биография 

Окончил Тульскую классическую гимназию. Учился на физико-математическом факультете Петербургского университета.

Во время Первой мировой войны окончил Павловское училище и служил в лейб-гвардии Московском полку подпоручиком. Окончил Первую мировую войну в звании штабс-капитана. Был контужен.

Во время Гражданской войны сражался в рядах Добровольческой армии, получил ранение под Армавиром, эвакуировался через Константинополь в Югославию.

В Загребе окончил агрономический факультет. С 1926 года во Франции. При Русской академической группе в Париже защитил докторскую диссертацию по социальным наукам (1931). Автор научных трудов.

Основатель и председатель литературного общества «Солёный кружок». Активный член Русского студенческого христианского движения (РСХД).

В Париже вышли его книги «Червь земли» (1969), «Русский блистательный Париж до войны» (1973), «Война и после войны» (1975), «Последние из могикан» (1977).

Похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Семья 

 Отец — Евгений Павлович Озерецковский, священник.
 Сестра — Валентина Евгеньевна Озерецковская, учительница.
 Жена — Наталия Алексеевна Озерецковская (урождённая Бакунина; 1907—1991) — прозаик (псевдоним Ярцева), мемуарист, дочь А. И. Бакунина.
 Сын — Михаил Геннадиевич Озерецковский (род. 1938).
 Племянник — Озюм Геннадий Зимовьевич

Основные произведения

Примечания

Литература 

 
 «Тульские Епархиальные ведомости» за 1893, 1916, 1924 и 1925 годы.

Ссылки 

 Озерецковский Геннадий Евгеньевич // Российское зарубежье во Франции. 1919—2000: Биографический словарь: В 3-х тт./ Под. общ. ред. Л. Мнухина, М. Авриль, В. Лосской. — М.: Наука; Дом-музей Марины Цветаевой, 2008—2010.

Русские писатели XX века
Русские писатели первой волны эмиграции
Мемуаристы русского зарубежья
Похороненные на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа